A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Kentucky:

 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Kearsarge que serviu de 1900 a 1920.
 : um couraçado da Classe Iowa cancelado incompleto em 1950.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço de 1991.